Monte Alto (Verenigde Staten), een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas
 Monte Alto (Guatemala), een belangrijke archeologische plek in Guatemala
 Monte Alto (Brazilië), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo